Das Donald Duck & Co. ist eine deutschsprachige Comic-Reihe des Egmont Ehapa Verlags, die seit 2010 monatlich und seit April 2011 alle zwei Monate als Taschenbuch erscheint. Auf 96 von insgesamt 100 Seiten werden Comics aus früheren 100-Seitern mit Lizenzmaterial von Walt Disney nachgedruckt. Zu den nachgedruckten Reihen gehören Donald Duck, Onkel Dagobert, Ein Fall für Micky, Panzerknacker & Co., Abenteuerteam und Unternehmen Fähnlein Fieselschweif. Das Heft kostet 3,99 € im Zeitschriftenhandel (Stand: 4/2021). Es ist nicht im Abo beziehbar.

Geschichte 
Die Publikation wurde 2010 als Wiederauflage der alten Donald-Duck-Reihe angekündigt. Diese erschienen von 1974 bis 1998. Ein Neuanfang 1999 mit der Reihe Donald Comics und mehr zum 65. Geburtstag von Donald Duck war nach nur einem Jahr wieder eingestellt worden.

Seit 2016 erscheint mit dem Micky Maus Taschenbuch eine weitere Taschenbuch-Reihe im Egmont Ehapa-Verlag.

Bis Februar 2021 sind in der ersten Auflage 70 Ausgaben des Donald Duck & Co. erschienen.

Liste der Ausgaben

Trivia 
 Der Micky-Maus Nr. 51/2015 war ein Nachdruck von Donald Duck & Co. Nr. 15 als Extra beigelegt.
 Bei Ausgabe 27 wurde auf dem Buchrücken die Aufschrift "DONALD DUCK & Co" in einer falschen Schriftart gedruckt.

Weblinks 
 Eintrag bei Inducks mit Informationen zu den einzelnen Ausgaben

Einzelnachweise 

Comic-Magazin (Deutschland)
Comic (Werk)
Comicreihe
Duck-Kosmos
Ersterscheinung 2010
Egmont Foundation